Пеници́лл рокфо́ровый () — вид рода Penicillium, культура плесени, используемая при производстве сыров нескольких сортов, известна как благородная плесень.

Чистая культура Penicillium roqueforti (традиционный штамм) выращивается в лабораторных условиях.

Придает сыру вкус и аромат, характерный для сыра рокфор. Способна расти с Penicillium candidum в сырах со смешанной плесенью — камбоцола, бри или монбрияк (Montbriac).

Является частой причиной порчи хлеба, силоса и других продуктов.

Синонимы 
Синонимика вида приведена согласно базе данных Species Fungorum.
 , 1911
 , 1923
 , 1923
 , 1938
 , 1956
 , 1974

Примечания

Ссылки 
 

Съедобные грибы
roqueforti